Strangers – album wideo zespołu Keane 
 Strangers – bollywoodzki film, dreszczowiec z 2007 roku

Zobacz też